Монемваси́я, также Монемвази́я () — византийская крепость и деревня в Греции. Располагается на одноименном острове, соединённом узкой дамбой с Пелопоннесом. Название крепости происходит от греческого «мони эмбасия» (), что значит «один вход». Деревня находится на юге-востоке полуострова на побережье Эгейского моря. Входит в общину (дим) Монемвасия в периферийной единице Лакония в периферии Пелопоннес. Население 19 жителей согласно переписи 2011 года.

Павсаний описывает мыс Миноя (). Скала, на которой расположен город, образовалась в 375 году в результате сильнейшего землетрясения, упомянутого византийским историком Зосимом, серьёзно изменившего восточное побережье Лаконии. В 1971 году материк и скалу, на которой расположена деревня, соединили автомобильным мостом.

Во франкский период был известен как Наполи-ди-Мальвазия () или Мальвазия (, ) и был центром торговли греческими винами, получившими название мальвазийские. Под названием Мальвазия () известно ликёрное вино и винный сорт винограда.

История 
Основным источником по истории основания и дальнейшего развития в ранее средневековое время является Монемвасийская хроника. В 550 году Велизарий, военачальник Юстиниана I оценил военный потенциал укрепления на скале. Первые жители Монемвасии пришли из Лаконии, спасаясь от нашествия авар, в 558 году во время правления императора Маврикия.

Святой Виллибальд, будущий ученик Бонифация, совершавший в 723 году паломничество в Рим и Иерусалим, записывает о своём плавании мимо Греции:
«И плывя оттуда, приплыли через Адриатическое море к городу Монемвасия, в земле славян, и оставили Коринф с левой стороны».

Судя по записи самая южная оконечность Пелопоннеса считалась в то время «землёй славян».

В правление Константина V в 746 году Феофан отмечает в городе пандемию, известную как Юстинианова чума и проникшую из Сицилии и Калабрии «подобно опустошительному пожару».

Около 878 года нижний город был укреплён и использовался в качестве базы византийского флота в войне с арабами. В 961 году Критский эмират прекратил существование и нападения арабов прекратились.

В 1147 году сицилийскими норманнами была предпринята неудачная попытка овладеть Монемвасией.

После падения Константинополя в 1204 году в ходе Четвёртого крестового похода Монемвасия оставалась свободной от завоевания. После трёхлетней осады крестоносцами под командованием Гийома II де Виллардуэна город сдался и в 1248 году вошёл в состав Ахейского княжества.

В битве при Пелагонии в 1259 году Гийом II де Виллардуэн был взят в плен Михаилом VIII Палеологом. Чтобы возвратить себе свободу, ахейский князь должен был по договору 1262 года уступить Византии Монемвасию, Майну и Мистру. Монемвасия стала центром войны с Ахейским княжеством. В Монемвасии высадилась армия Константина Палеолога, посланная из Константинополя Михаилом VIII Палеологом.

В 1292 году арагонский адмирал Руджеро ди Лауриа разрушил нижний город и вывез множество жителей, среди них женщин, умелых ткачих и шёлкопрядильщиц, в качестве пленников, в итальянскую Мессину.

Правитель Монемвасии Павел Мамон () был врагом деспота Феодора I Палеолога. В 135 году Монемвасию захватили турки во главе с Омар-беем, генералом Баязида I, и передали её Палеологу. В 1397 году турецкая армия во главе с Якуб-пашой и Эвренос-беем захватила и разграбила Монемвасию. В 1401 году император Мануил II Палеолог по пути в Западную Европу оставил в Монемвасии императрицу с двумя детьми под защитой своего брата, деспота Феодора I.

Спустя 7 лет после захвата Константинополя, в 30 мая 1460 года крепость Мистра добровольно сдалась войскам Мехмета Завоевателя, Морейский деспотат прекратил существование. Жители Монемвасии обратились к папе Пию II с просьбой о покровительстве. В 1464 году город переходит под правление Венецианской республики.

В 1540 году Монемвасия была передана Османской империи венецианским дожем Пьетро Ландо в конце четвертой венецианско-турецкой войны. Жители покинули Монемвасию, она пришла в упадок.

В 1690 году город с суши и с моря осаждается венецианцами во главе с адмиралом Франческо Морозини и 18 августа турки заключают с венецианцами договор, по которому передают им Монемвасию. В Монемвасию возвращаются жители.

7 сентября 1715 года в ходе Второй Морейской войны Монемвасия без боя досталась Османской империи. Монемвасию покидают жители, она пришла в упадок.

В 1770 году Монемвасия была разрушена албанцами в ходе Пелопоннесского восстания и покинута жителями.

В марте 1821 года в ходе Греческой войны за независимость от Османской империи крепость была осаждена двумя тысячами повстанцев из числа жителей Лаконии и Кинурии во главе с Дзанетакидесом (), Григоракидесом () и Вузанарой (. 23 июля 1821 года после трёхмесячной осады крепость была захвачена повстанцами. Турецкий гарнизон при этом был полностью вырезан.

Сообщество Монемвасия 
В местное сообщество Монемвасия входят три населённых пункта. Население 1418 жителей по переписи 2011 года. Площадь 12,55 квадратного километра.

Население

Достопримечательности 

Церковь Святой Софии построена во время правления императора Андроника II Палеолога около 1150 года. Самое заметное сооружение Монемвасии. Расположена в верхнем городе на самой верхней точке скалы. Во время турецкого правления преобразовывалась в мечеть. Церковь отреставрирована в 1950-х годах.

Церковь Пресвятой Богородицы Хрисафитисы возведена в XV веке на месте более древней церкви. В церкви находится икона Панагии или Одигитрии 1150 года, давшая ему название. Название самой иконы происходит от лаконийской деревни Хрисафа (), где она находилась до появления в Монемвасии. Под церковью находится единственный в городе чудотворный источник, вода которого, согласно преданию, способствует зачатию детей. Во время турецкого владения церковь подвергалась разграблению и была превращёна в склад для пшеницы. На месте одного из строений была сооружена баня.

Церковь Пресвятой Богородицы Миртидиотиса построена в 1690 году во время второго венецианского правления.

Церковь Святого Николая построена в 1703 году во время венецианского правления. Впоследствии была разграблена турками. После Греческой революции 1821 года в течение многих лет использовалась в качестве начальной школы. В этой школе учился уроженец Монемвасии Яннис Рицис — знаменитый греческий поэт и участник греческого Сопротивления во время Второй мировой войны. В этом городе он и похоронен.

Кафедральный собор Распятия Христова (Элкоменос-Христос) был основан в 1293 году императором Андроником II Палеологом, после его визита в Монемвасию. Расположен на центральной площади города. Является самым большим храмом в городе.
В 1697 году собор был перестроен венецианцами.

Также здесь находятся церковь Святого Стефана XIX века, церковь Панагии или Критикьи XVIII века и церковь Святой Анны.

В 5 километрах к северо-западу в Пори () на побережье находится одноименный пляж. В 6 километрах к северо-западу находятся руины древнего города Эпидавр Лимера (). В 20 километрах к югу находится древний город Бойя (, Ватика, , ныне Неаполис, ).

Уроженцы 
 Фотий (ум. 1431) — митрополит Киевский и всея Руси, почитаемый Русской православной церковью в лике святителя.

См. также 
 Андрониковская икона Божией Матери.

Примечания 

Археологические объекты в Греции
Города Греции
Византийская военная архитектура
Города Византии
Крепости Греции
Лакония